Kelchen ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heinrich von Kelchen (1723–1810), russischer Mediziner

Siehe auch:
 Chełchy (Świętajno) (von 1938 bis 1945 Kelchen), Dorf in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren